O Torneio de Candidatos de 1995 foi a etapa final do ciclo de 1994- 1995 para escolha do desafiante ao título do Campeonato Mundial de Xadrez pela PCA. O torneio foi disputado no ano de 1994 nas cidades de Nova Iorque e Linares, terminando em 1995 na cidade de Las Palmas, com o formato de Sistema eliminatório com oito participantes. Viswanathan Anand venceu a competição e se habilitou a desafiar o então campeão mundial Garry Kasparov.

Torneios de Candidatos
Desporto nos Estados Unidos em 1994
1994 no xadrez
1995 no xadrez
Desporto na Espanha em 1995
Desporto na Espanha em 1994